Doubleday kan som auktorsförkortning betyda:

 Edward Doubleday (9 oktober 1810 – 14 december 1849), engelsk entomolog. Bror till Henry Doubleday.
 Henry Doubleday (1 juli 1808 – 29 juni 1875), engelsk entomolog och ornitolog. Bror till Edward Doubleday.

Robotskapade auktorsförkortningar